Ondara peut faire référence à : 
 J.S. Ondara, auteur-compositeur-interprète kenyan.
 Patxi Ondarra (1925-2005), prêtre, philologue, écrivain et académicien basque espagnol.

 Ondara, une commune d'Espagne de la province d'Alicante.
 Ribera d'Ondara, une municipalité de la province espagnole de Lérida.